Екатерининское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Алтайский край 
 Екатерининское сельское поселение — в Третьяковском районе

Омская область 
 Екатерининское сельское поселение — входит в Тарский район
 Екатерининское сельское поселение — входит в Тевризский район

Пермский край 
 Екатерининское сельское поселение — входит в Сивинский район

Татарстан 
 Екатерининское сельское поселение — входит в Новошешминский район